Grand Prix IMŚ na długim torze 2014 – cykl zawodów żużlowych, mających na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw świata na długim torze w sezonie 2014. Złoty medal zdobył Niemiec Erik Riss, zostając najmłodszym w historii mistrzem świata na długim torze.

Wyniki końcowe 
4 turnieje finałowe
 Herxheim, 29 maja 2014
 Marmande, 14 lipca 2014
 Eenrum, 17 sierpnia 2014 (nie odbył się z powodu złych warunków atmosferycznych)
 Morizès, 13 września 2014
 Mühldorf am Inn, 28 września 2014

 

|}

Przypisy

Bibliografia 
 Erik Riss najmłodszym w historii mistrzem świata na długim torze
 
 

2014
2014 w long tracku
2014 w Niemczech
2014 we Francji
2014 w Holandii